Пётр Влади́мирович Лапшёв (, Мусо́рка, Самарская губерния — , Куйбышев) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в крестьянской семье, окончил сельскую школу, до войны работал в колхозе. Как опытный тракторист получил бронь, на фронт попал только в декабре 1942 года. Наводчик орудия 1326-го лёгкого артполка 71-й лёгкой артбригады 5-й гвардейской артдивизии прорыва 52-й армии 2-го Украинского фронта. Ефрейтор.

В 1943 году во время боёв за освобождение Смоленщины совершил вместе с орудием вылазку в тыл врага. Протащил пушку по водосточному тоннелю под путями у железнодорожной станции и открыл огонь одновременно с основным артобстрелом, находясь в тылу врага.

Во время одного из боёв, командуя орудийным расчётом, прикрывал отступление советских войск, двое суток сдерживая продвижение врага. Гонец с приказом об отступлении погиб. Расчёт, сражаясь до последнего снаряда, уничтожил два немецких танка («Тигр») и броневик. Отстреливаясь из стрелкового оружия, потратив все гранаты, отступили и скрылись вместе с орудием в лесу. Пушку решили не бросать, а на себе тащить к своим. Двое суток отходили лесными тропами, затем переплавляли орудие через реку. Пётр Лапшёв в этом бою был ранен, в госпитале узнал, что их расчёт в части уже считали погибшими.

За этот бой Лапшёв получил звание Героя Советского Союза, четверо его бойцов были награждены орденами.

После войны жил и работал в Куйбышеве часовым мастером.

Награды 
 Герой Советского Союза — № 3779 от 24 марта 1945,
 орден Ленина (24.3.1945),
 орден Красной Звезды (09.04.1945),
 орден Славы 3-й степени (20.07.1944).

Память 
Именем Лапшёва названа улицы в Тольятти и в родном селе Мусо́рке.

В 2014 году в Мусорке прошёл юношеский турнир по самбо имени Петра Лапшёва.

Примечания

Литература 
 
 Лобанова Н. Г. Ставрополь: фронт и судьбы (сборник очерков) — Тольятти, архивный отдел мэрии, 2000.

Ссылки 
 
 Газета «Жигулёвский рабочий».

Артиллеристы Великой Отечественной войны